Ру́тберг — еврейская фамилия.

Известные носители:

 Рутберг, Илья Григорьевич (1932—2014) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный деятель искусств России.
 Рутберг, Филипп Григорьевич (1931—2015) — советский и российский электрофизик.
 Рутберг, Юлия Ильинична (род. 1965) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, дочь И. Г. Рутберга.